Helon bezeichnet:

 Helon (Name), Helon ist ein Vor- und Familienname, der Name einer alten skythischen Kultur, eine Sprache, ein christlicher, geografischer und botanischer Name biblischen, hebräischen und griechischen Ursprungs 
 Villers-Hélon, eine französische Gemeinde im Département Aisne in der Region Hauts-de-France
 George Helon (* 1965) bzw. George Wieslaw Helon und Jerzy Wieslaw Helon, australischer Autor, Geschäftsmann und Historiker polnischer Abstammung